N400 – tipo di risposta cerebrale
Honda N400 – automobile
N-400 – strada statale spagnola